Amagi může odkazovat na:
 Amagi-san, či Amagi-renzan – vulkanický hřeben v prefektuře Šizuoka
 Amagi (Fukuoka) – město v prefektuře Fukuoka
 Amagi (Kagošima) – město v prefektuře Kagošima
 Amagi (1877) – dělový člun japonského císařského námořnictva z první čínsko-japonské války
 Třída Amagi – rozestavěná třída bitevních křižníků japonského císařského námořnictva, zrušena 1922 na základě washingtonské námořní konference
 Amagi – bitevní křižník, vedoucí loď své třídy. Rozestavěný trup určen k přestavbě na letadlovou loď, ale po  velkém zemětřesení v Kantó sešrotován
 Amagi (1943) – letadlová loď třídy Unrjú japonského císařského námořnictva z druhé světové války